Кил (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт) на острове Экел.

Демография 
Население — 561 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 541 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Мейо